Franciaország
Romery, település Aisne megyében
Romery, település Marne megyében